Неретвские пираты промышляли разбоем на Неретве в Далмации в Средние века. Впервые появились в Неретвлянском княжестве, которое византийцы именовали «Пагания» (). Они занимают особое место в фольклоре Хорватии, поскольку сражались c Венецианской и Генуэзской республиками, турками-османами, а также с разбойничьими мусульманскими бандами. Есть мнение, что пиратами их назвали победившие в сражении на мысе Мика венецианцы.

История 
Пираты нападали на венецианские торговые суда в дельте Неретвы. В IX веке они захватили укрепленное поселение недалеко от Умага. Были крещены после 870 года. В 887 году в морском сражении со славянскими пиратами-неретвлянами в Адриатике погиб 16-й венецианский дож Пьетро I Кандиано. После пленения сына 18-го дожа Орсо II Партечипацио Венеция стала платить выкуп пиратам.

Разбойники тщательно выбирали укрытие и планировали дорогу к отступлению. Дельта реки представляла собой плотный лабиринт плавней, что помогало им успешно скрыться. На своих небольших ладьях пираты могли плавать на мелководье, не опасаясь погони.

Примечания

Литература 
 Diehl, Charles. La Repubblica di Venezia Newton & Compton editori, Roma, 2004. ISBN 88-541-0022-6

Пиратство
История Хорватии